Лас Хојас има више значења:

 Лас Хојас (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лас Хојас (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Хојас (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Хојас (Ла Грандеза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Хојас (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Хојас (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Хојас (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Хојас (Монтекристо де Гереро), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Хојас (Алдама, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Хојас (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Хојас (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Хојас (Сан Франсиско дел Оро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Хојас (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Хојас (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Хојас (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Хојас, Гвајабитос (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Хојас (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Хојас (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Хојас (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Хојас (Атенанго дел Рио), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Хојас, Ла Парада дел Кабаљо (Буенависта де Куељар), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Хојас (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Хојас (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Хојас (Таско де Аларкон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Хојас, Асијенда де лос Торес (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Хојас (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Хојас (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Хојас (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Хојас, Лас Ољас (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Хојас (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Хојас (Султепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Хојас (Ваље де Браво), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Хојас (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Хојас (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Хојас (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Хојас (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Хојас (Хунгапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Хојас (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Хојас (Окампо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Хојас, Ел Побладо (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Хојас, Ел Ногал (Танситаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Хојас (Тепалсинго), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Лас Хојас (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Хојас (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Хојас (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лас Хојас (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лас Хојас (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Хојас (Санта Катарина), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Хојас (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Хојас (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Хојас, Ел Асерадеро (Тијера Нуева), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Хојас (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Хојас (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Хојас (Алдама, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Хојас (Уајакокотла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Хојас (Успанапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Хојас (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику